Robert Bickerdike peut désigner :
 Robert Bickerdike († 1586), laïc, avec Jean Fingley ou John Finglow, prêtre, bienheureux, martyrs à York en Angleterre ; saints catholiques fêtés le .
 Robert Bickerdike (1843-1928), homme d'affaires et homme politique fédéral, provincial et municipal du Québec.

Références